Tunnel de Caluire peut faire référence au :
 tunnel ferroviaire de Caluire, tunnel situé dans la métropole de Lyon
 tunnel routier de Caluire (1999).